День спецназа — общее название профессиональных праздников служащих силовых подразделений специального назначения всех видов и родов войск всех военных структур России.

 27 февраля — День Сил специальных операций (ССО) России («День вежливых людей», зелёных человечков).
 17 мая — День подразделений специального назначения пограничных органов Российской Федерации.
 29 августа — Традиционный день встречи ветеранов и действующих сотрудников подразделений специального назначения Российской Федерации. Не путать с Днём подразделений специального назначения в структурах МВД. 29 декабря 1977 года — День создания подразделений специального назначения Внутренних войск Министерства Внутренних Дел России (Внутренние войска МВД России с 5 апреля 2016 года реорганизованы в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардию).
 8 сентября — День спецназа Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (31 мая 2016 года ФСКН преобразовано в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков в составе МВД России)
 30 сентября — День спецназа Росгвардии
 3 октября — День ОМОН Росгвардии. Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), проходящих службу в специальных подразделениях полиции ОМОН.
 24 октября — День подразделений специального назначения в Вооружённых силах России — общий профессиональный праздник служащих всех подразделений специального назначения в Вооружённых силах России (Указ Президента Российской Федерации № 549 от 31.05.2006 года).
 2 ноября — День подразделений специального назначения Внутренних войск МВД Республики Беларусь.
 5 ноября — День военного разведчика. Профессиональный праздник служащих Главного разведывательного управление России (ГРУ ВС РФ; Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации), а также профессиональный праздник всех подразделений военной разведки всех видов и родов войск всех военных структур России.
 9 ноября — День СОБР Росгвардии; День Специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
 13 ноября — День спецподразделений ФСИН. День отделов специального назначения уголовно-исполнительной системы России (ОСН ФСИН России созданы 13 ноября 1990 года).
 29 декабря — День подразделений специального назначения в структурах МВД. День создания подразделений специального назначения Внутренних войск Министерства Внутренних Дел России (Внутренние войска МВД России с 5 апреля 2016 года реорганизованы в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардию). 29 декабря 1977 года министром внутренних дел СССР генералом армии Н. А. Щёлоковым принято решение к 20 марта 1978 года сформировать первое в системе МВД подразделение спецназа на базе 9-й роты 3-го батальона 2-го полка ОМСДОН им. Ф. Дзержинского.

Примечания 

Праздники